L'ereditiera (Piazza Washington) – romanzo di Henry James del 1880
 L'ereditiera – film del 1914 diretto da Baldassarre Negroni
L'ereditiera (The Heiress) – opera teatrale del 1947 di Ruth e Augustus Goetz
 L'ereditiera (The Heiress) – film del 1949 diretto da William Wyler
 Washington Square - L'ereditiera (Washington Square) – film del 1997 diretto da Agnieszka Holland